Hoogbrug (Aarschot)
Hoogbrug (Delft)
Hoogbrug (Lier)
Hoogbrug (Mechelen)

Zie ook
Hoge Brug (doorverwijspagina)